Désiré – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Desiderato
Désiré – baritono e attore teatrale francese
Désiré – film del 1937 di Sacha Guitry
Désiré – film del 1996 di Bernard Murat
Désiré – videogioco del 2016